Ола́ва () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Олавский повят, Нижнесилезское воеводство. Население — 13 224 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Черница
 Гмина Доманюв
 Гмина Ельч-Лясковице
 Гмина Любша
 Олава
 Гмина Скарбимеж
 Гмина Свента-Катажина
 Гмина Вёнзув

Ссылки 

Гмины Нижнесилезского воеводства